Heféstio — aristocrata macedônio do 
 Heféstio de Atenas — sofista romano do 
 Heféstio (ministro palatino) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos